Brandel est un patronyme porté notamment par :

 , homme politique allemand ;
 , photographe polonais ;
 Marc Brandel (1919-1994), écrivain et scénariste britannique, auteur de roman policier et de roman d'horreur ;
 Pierre Brandel (1912-2003), peintre français ;
 , diplomate suédois.

Homonymie de patronyme